Гент — Вевельгем (, Гент-Вевелгем, официальное название , Гент — Вевельгем по Фландрийским полям) — ежегодная классическая шоссейная велогонка. Проводится по дорогам бельгийского региона Фландрия, из Гента в Вевельгем. Первое соревнование состоялось в 1934 году. С 1940 по 1944 год не проводилась в связи со Второй мировой войной. Входит в состав UCI ProTour и в зачёт Мирового рейтинга UCI.

Маршрут

Призёры

Рекордсмены

По числу побед

По странам

См. также 
Гент — Вевельгем среди женщин

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Велогонки в Бельгии